Gazza ist der Spitz- bzw. Künstlername folgender Personen:

 Paul Gascoigne (* 1967), englischer Fußballspieler
 Gazza (Musiker) (* 1977), namibischer Musiker